Восьмидесятый драфт Национальной футбольной лиги прошёл с 30 апреля по 2 мая 2015 года в Чикаго. Центральной площадкой мероприятия стал Театр Аудиториум в центре города. Впервые с 1964 года драфт прошёл за пределами Нью-Йорка.

Под общим первым номером клуб «Тампа-Бэй Бакканирс» выбрал квотербека из университета штата Флорида Джеймиса Уинстона. Впервые в истории драфта под двумя первыми номерами были выбраны два обладателя Хайсман Трофи. Всего в семи раундах драфта командами было выбрано 256 игроков. На состоявшемся 9 июля дополнительном драфте был сделан всего один выбор.

Организация драфта 
Интерес к проведению драфта НФЛ 2015 года проявили двенадцать городов. В июле 2014 года комиссар лиги Роджер Гуделл сообщил журналистам, что финалистами в борьбе за право принять мероприятие стали Чикаго и Лос-Анджелес. В октябре на пресс-конференции Гуделла и мэра города Рама Эмануэля было объявлено, что драфт состоится с 30 апреля по 2 мая 2015 года в Чикаго. Процедура выбора новичков клубами НФЛ была перенесена из Нью-Йорка впервые с 1964 года.

Главной площадкой драфта стал Театр Аудиториум, принадлежащий Университету Рузвельта. Площадки для фанатов и гостей были размещены в Грант-парке и прилегающей к нему улице Конгресс-Плаза. В качестве возможных мест проведения различных мероприятий также назывались стадион клуба «Чикаго Беарс» «Солджер-филд» и конференц-центр Маккормик-плейс.

Регламент 
Драфт включал в себя семь раундов, проведённых в течение трёх дней. В 2015 году лига объявила о сокращении отведённого на выбор времени для компенсационных пиков и седьмого раунда. На объявление своего решения команды получили 10 минут в первом раунде, 7 минут во втором раунде, по 5 минут с третьего по шестой раунды, по 4 минуты на компенсационных выборах и в седьмом раунде.

Список выбранных игроков 
В ходе церемонии драфта НФЛ 2015 года в семи раундах было выбрано 256 футболистов, среди которых было 129 игроков нападения и 125 игроков защиты. Самыми востребованными оказались представители линии секондари — 47 задрафтованных игроков. Среди колледжей самое большое представительство получил университет штата Флорида, из команды которого было задрафтовано одиннадцать игроков. Первым выбранным игроком стал квотербек Джеймис Уинстон из университета штата Флорида, которого выбрали «Тампа-Бэй Бакканирс». Вторым выбранным игроком стал квотербек Маркус Мариота из Орегонского университета. Впервые в истории под первыми двумя номерами были выбраны два обладателя Хайсман Трофи.

Знаком «*» отмечены компенсационные выборы, в графе «Примечания» приведены данные об обменах выборами на драфте в случае их осуществления

Дополнительный драфт 
На дополнительном драфте к выбору было доступно семь игроков, имена которых были объявлены лигой 2 июля 2015 года. Процедура драфта состоялась 9 июля. Единственным выбранным игроком стал тэкл нападения Айзейя Баттл, за которого «Сент-Луис Рэмс» отдали выбор пятого раунда.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Драфт НФЛ 2015 на pro-football-reference.com
 Результаты драфта на сайте Detroit Free Press

НФЛ в сезоне 2015